Аскара́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний захід від Парижа, 195 км на південь від Бордо, 75 км на захід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 309,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Аскарат на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї